Weir se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bevan S. Weir
 James Robert Weir